

Geografia 
 Biggs – città della California
 Biggs – area non incorporata del Kentucky

Persone 
 Andy Biggs – politico statunitense
 Jason Biggs – attore statunitense 
 Patrick Biggs – sciatore statunitense 
 Richard Biggs – attore statunitense 
 Ronnie Biggs – criminale e cantante britannico
 Scherri-Lee Biggs – modella australiana
 Tyrell Biggs – pugile statunitense 
 Tyrell Biggs – cestista statunitense

Altro 
 Biggs – personaggio di Final Fantasy